Osoby o tym nazwisku:
 Romana Troicka – polska łyżwiarka i radca prawny
 Wiktorija Troicka-Taranina – radziecka i rosyjska łyżwiarka, olimpijka

Zobacz też:
 Eparchia troicka – eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego